La Poupée sanglante est un roman de Gaston Leroux paru en 1923.
 La Poupée sanglante (Devil Doll) est un film britannique réalisé par Lindsay Shonteff en 1964.
 La Poupée sanglante est un feuilleton télévisé de 1976, créé par Robert Scipion, d'après le roman.